De bijnaam van columnist Henri Knap (1911-1986)
 Een schertsende benaming voor iemand die een dagboek bijhoudt (afgeleid van het bovenstaande)